Imię i nazwisko Harold Moody nosili lub noszą m.in.:
 Harold Moody (1882–1947) – brytyjski lekarz, działacz przeciwko dyskryminacji rasowej w Wielkiej Brytanii
 Harold Moody (1915–1986) – brytyjski lekkoatleta, kulomiot, olimpijczyk z 1948, syn poprzedniego